

Fumetti 
 Scooter – personaggio dei fumetti DC Comics
 Swing with Scooter – fumetto pubblicato dalla DC Comics

Personaggi immaginari 
 Scooter – personaggio di Gobots
 Scooter – personaggio dei Muppet

Televisione 
 Scooter - Agente segreto – una serie televisiva per ragazzi
 Scooter – un programma televisivo prodotto da Disney Channel Italia

Trasporti 
 Scooter – tipo particolare di motoveicolo
 Acqua scooter – piccola imbarcazione con motore a getto usata per compiere acrobazie sull'acqua
 Scooter – dispositivo utilizzato per le immersioni
 Scooter – imbarcazione a vela con chiglie laterali per lo spostamento sul ghiaccio
 Street Scooter – monopattino, piccolo mezzo di spostamento stradale utilizzato per compiere acrobazie di svariato genere dagli skater professionisti

Altro 
 Scooter – gruppo musicale tedesco di genere hard trance e happy hardcore
 Phil Rizzuto – detto The Scooter, è stato un giocatore di baseball statunitense
 Scooter – macchia bianca irregolare presente nell'atmosfera di Nettuno